Termenul „Austin” se poate referi la:

Denumiri geografice
In SUA
Austin, Texas, capitala statului Texas 
Austin, Arkansas
Austin, Colorado
Austin, Chicago, în Illinois
Austin, Indiana
Austin, Minnesota
Austin, Nevada
Austin, Oregon
Austin County, Texas, un comitat in Texas
In Canada
Austin, Manitoba
Austin, Ontario
Austin, Quebec
In Nigeria
Austin, Nigeria
Nume de persoane
John Langshaw Austin
Stone Cold Steve Austin
Alte denumiri
Austin o marcă de automobile